

Вісьневко — село в гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Вісьневко — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства